Der CECAFA Cup 2013, offiziell GOtv CECAFA Challenge Cup 2013, war die 37. Ausgabe des Fußballwettbewerbs für ost- und zentralafrikanische Nationalmannschaften. Sie wurde vom 27. November bis zum 12. Dezember 2013 in Kenia ausgetragen. Elf Mitgliedsverbände des Council for East and Central Africa Football Associations sowie eine eingeladene Mannschaft aus der Confédération Africaine de Football nahmen am Turnier teil.

Uganda erreichte als Titelverteidiger nur das Viertelfinale, Gastgeber Kenia setzte sich beim Gewinn seines sechsten Titels im Finale gegen den Sudan durch.

Spielmodus 
Die zwölf teilnehmenden Länder spielten in drei Gruppen zu je vier Teams. Die Gruppensieger und -zweiten qualifizierten sich ebenso wie die zwei besten Gruppendritten für das Viertelfinale. Die Sieger der anschließenden Halbfinalpartien spielten im Finale um den Titel, die Verlierer um Platz 3.

Teilnehmer 

Die Ivorische Fußballnationalmannschaft wurde aufgrund zu hoher Kosten nicht eingeladen, Malawi nahm die Einladung nicht an.

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Finalrunde

Viertelfinale 

|-
|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Das Turnier auf www.rsssf.com

Einzelnachweise 

2013
Fußballveranstaltung 2013
Fußball (Kenia)
Sportveranstaltung in Nairobi
Sportveranstaltung in Mombasa
Sport (Nakuru)
Machakos